Сто́гов — русская фамилия.

 Стогов, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 9844; 26 ноября 1855.
 Стогов, Афанасий Лазаревич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4484; 18 декабря 1830.
 Стогов, Владимир Степанович (1930—2005) — советский тяжелоатлет, чемпион мира и Европы, призёр Олимпийских игр.
 Стогов, Епафродит Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9972; 26 ноября 1856.
 Стогов, Иван Петрович — генерал-лейтенант, Георгиевский кавалер.
 Стогов, Илья Юрьевич (род. 1970) — российский писатель, переводчик и журналист, радиоведущий.
 
 Стогов, Олег Валерьевич (род. 1965) — советский и российский футболист, тренер.
 Стогов, Эразм Иванович (1797—1880) — российский военный, полковник, историк и бытописатель Сибири.

См. также 
 
 Семья Стоговых — персонажи из серии учебников английского языка для средних школ СССР (авторы - Старков, Диксон, Рыбаков)